Премия «Небьюла» за лучшую короткую повесть () ежегодно присуждается с 1966 года Американской ассоциацией писателей-фантастов (SWFA) за лучшие произведения, написанные в жанре научной фантастики или фэнтези и опубликованные или переведенные на английский язык в предыдущем календарном году.

Художественное произведение определяется организаторами премии как короткая повесть, если его текст содержит от 7500 до 17 500 слов. Лауреатам вручается награда в виде прямоугольного блока прозрачного пластика, внутрь которого заключены кварцевый кристалл и серебристая фигурка в форме спиралевидной туманности.

Номинантов и лауреатов премии избирают представители SWFA, при этом авторы необязательно должны быть членами ассоциации. Номинирование коротких повестей проводится каждый год с 15 ноября по 15 февраля, и шесть работ, набравших большее количество голосов, попадают в финальных список номинантов. Затем члены SWFA в течение марта проводят голосования, и в мае на церемонии Nebula Awards объявляют конечные результаты. Произведение, набравшее больше всех голосов, объявляется победителем. В списке представлены как лауреаты, так и попавшие в финальный бюллетень произведения.

За 47-летнюю историю премии её получило 42 человека. Чаще всего победителем номинации становился Тед Чан — 3 раза. 2 раза получали премию Пол Андерсон, Келли Линк, Джордж Мартин и Конни Уиллис.

Победители и номинанты

1960-е

1970-е

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

Примечания

Ссылки 
 

Премия Небьюла
Списки лауреатов премий